Rai eller RAI kan syfta på:

 RAI – italienskt statsägt licens- och reklamfinansierat radio- och TV-bolag, se Radiotelevisione Italiana
 RAI – Irans motsvarighet till det svenska Statens Järnvägar, se iranska statliga järnvägen
 Rai (valuta) – en traditionell valuta på Yap i Mikronesiens federerade stater i västra Stilla havet
 Raï – populärmusikform som utvecklades under 1940-talet i hamnstaden Oran i Algeriet i mötet mellan lokala musikformer och spansk-andalusisk musik och jazz.

Geografi

Frankrike 

 Rai, Orne, Normandie, Département de l'Orne,